

Arte e mitologia 
Vitória (1964) — telenovela brasileira
Vitória (2014) — telenovela brasileira
Vitória (mitologia) — deusa romana
Vitória de Samotrácia — escultura da deusa grega Nice

Topônimos

Brasil 
Vitória (Espírito Santo) — município
Vitória (Salvador) — bairro

Canadá 
Vitória (Colúmbia Britânica) — cidade
Vitória (Ilha do Príncipe Eduardo) — cidade
Vitória (Terra Nova e Labrador) — cidade

Portugal 
Vitória (Porto) — antiga freguesia portuguesa
Vitória (Santa Cruz da Graciosa) — localidade

Outros países 
Vitória (Austrália)
Vitória (Seicheles)
Vitoria-Gasteiz — Espanha
Lago Vitória — na África
Cataratas de Vitória — no rio Zambeze, África

Pessoas 
Vitória (mãe de Vitorino) — nobre romana do século III
Vitória Farnésio — princesa de Parma e duquesa consorte de Urbino
Vitória Farnésio, Duquesa de Módena
Vitória Della Rovere — princesa de Urbino e grã-duquesa consorte da Toscana
Vitória de França — princesa
Vitória de Rohan — princesa de Guéméné
Vitória de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym — princesa
Vitória de Saxe-Coburgo-Saalfeld — mãe da rainha Vitória
Vitória do Reino Unido — rainha
Vitória de Saxe-Coburgo-Koháry — irmã do rei Fernando II de Portugal
Vitória, Princesa Real do Reino Unido — filha da rainha Vitória
Vitória de Hesse e Reno — neta da rainha Vitória
Vitória da Prússia — princesa
Vitória de Gales — princesa do Reino Unido
Vitória Melita de Saxe-Coburgo-Gota — neta da rainha Vitória
Vitória de Baden — rainha consorte da Suécia
Vitória, Princesa Herdeira da Suécia — herdeira do trono sueco

Clubes esportivos

Brasil 
Associação Acadêmica e Desportiva Vitória das Tabocas — de Pernambuco
Esporte Clube Vitória — da Bahia
Vitória Rugby Club — clube de rugby do Espírito Santo

Portugal 
Vitória Sport Clube — de Guimarães

Outros usos 
Vitória (carruagem) — tipo de veículo de tração animal
Vitória (beisebol) — conceito esportivo

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de televisão